El Fath-moskee (Gent)
 El Fath-moskee (Maastricht)